Ворота Шкей () в Брашове находятся неподалёку от ворот Екатерины и тоже отделяют старый город от района Шкей. Они были построены в 1827—1828 годах в связи с увеличением транспортного потока через Брашов. С момента их постройки соседние ворота Екатерины были закрыты для проезда и использовались только как склад.

Ворота Шкей, выполненные в классическом стиле, напоминают триумфальную арку с тремя пролетами. Центральный пролет — самый крупный — предназначен для проезда транспорта, боковые — меньших размеров — для пешеходов. Латинские надписи над малыми пролетами сообщают дату постройки и то, что ворота были построены по приказу австрийского императора Франца I, посетившего Брашов в 1817 году.

См. также 
 Ворота Екатерины — единственные сохранившиеся средневековые ворота Брашова.
 Улица Страда сфории — самая узкая улица Брашова и одна из самых узких в Европе, её ширина 111—135 см, расположена неподалёку от Ворот Шкей.

Ссылки 
 Ворота Шкей — история и фотографии (англ.)
 Ворота Шкей на карте Брашова

Здания и сооружения Брашова
Ворота Румынии
Здания и сооружения, построенные в 1828 году